Del griego kemos: vaso múltiple.

Se trata de un utensilio compuesto por varios receptáculos intercomunicados, utilizado para exponer ofrendas sagradas o realizar libaciones.

En los tipos cerámicos íberos aparecen cemos anulares con decoraciones vegetales y figuradas.

Restos arqueológicos